Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Corrado Barazzutti e Adriano Panatta che hanno battuto in finale Mark Edmondson e John Marks 6-3, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  John Marks (finale)
 John Feaver /  John James (semifinali)

 Hans Kary /  Onny Parun (primo turno)
 Patrice Dominguez /  Jean-Louis Haillet (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Firenze 1978